Lewandowski este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Mariusz Lewandowski (n. 1979), fotbalist polonez
 Janusz Lewandowski (n. 1951), economist și politician polonez
 Robert Lewandowski (n. 1988), fotbalist polonez